Birmingham est une ville du Royaume-Uni.
 Birmingham est une ville de l'Alabama, aux États-Unis.
 Birmingham est une ville du Michigan, aux États-Unis.
 Birmingham, un village du comté de Clay, dans le Missouri, aux États-Unis.
 Birmingham est un cratère lunaire.
 Birmingham, une ville du comté de Van Buren, en Iowa.
 
Birmingham (Anderlecht), un quartier de la commune d'Anderlecht, dans la Région de Bruxelles-Capitale, en Belgique.
 Birmingham (comté de Huntingdon, Pennsylvanie), un borough.
Homonymie de toponyme